Det sovjetiske mesterskab i ishockey 1946-47 var det første sovjetiske mesterskab i ishockey for klubhold. Turneringen havde deltagelse af 12 hold, der først spillede en indledende runde i tre puljer med fire hold i hver, hvorefter de tre puljevindere gik videre til finalerunden, hvor mesterskabet blev afgjort.

De tre hold i finalerunden var alle fra Moskva, og de tre hold endte alle med to sejre og to nederlag, så mesterskabet blev afgjort på målkvotient, og på denne parameter var Dynamo Moskva bedst foran CDKA Moskva og Spartak Moskva. Dynamo havde ellers tabt de to første kampe i finalespillet men fik taget revanche i de sidste to, hvor det også blev afgørende for målkvotienten, at holdet formåede at besejre Spartak i de to holds anden indbyrdes kamp med hele 6−1. Mesterskabet blev afgjort i turneringens sidste kamp, der blev spillet den 26. januar 1947 mellem CDKA Moskva og Dynamo Moskva. Dynamo skulle bruge en sejr for at blive mestre, mens alle andre resultater ville sende mesterskabet i favnen på CDKA. Og Dynamo-spillerne leverede den påkrævede sejr ved at vinde kampen med 2−1 og dermed det første sovjetiske mesterskab i ishockey.

Alle kampene blev spillet udendørs på naturis, og holdene bestod primært af tidligere bandy- eller fodboldspillere, der havde valgt at prøve kræfter med ishockey, men mange bandyspillere var skeptiske og ønskede ikke at skifte til ishockey. Selvom mesterskabet blev arrangeret med kort varsel, blev kampene overværet af tusindvis af tilskuere, fordi de allerede kendte mange af spillerne, f.eks. Vsevolod Bobrov, fra bandy eller fodbold.

Hold 

Turneringen havde deltagelse af 12 hold fra otte byer i den vestlige del af landet.

Stillinger og resultater

Format 

Turneringen havde deltagelse af 12 hold, som var inddelt i tre grupper med fire hold i hver. Hver gruppe spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de tre gruppevindere gik videre til finalerunden om mesterskabet, mens de tre toere og den bedste treer gik videre til placeringsrunden om 4.- til 7.-pladsen. I finalrunden spillede de tre hold en dobbeltturnering alle-mod-alle om fordelingen af medaljesættene, mens de fire hold i placeringsrunden spillede en enkeltturnering alle-mod-alle.

Kampene blev spillet i 3 × 15 minutter. En sejr gav 2 point, uafgjort 1 point, mens et nederlag gav 0 point.

Indledende runde 

Den indledende runde blev spillet i perioden 22. - 30. december 1946.

Gruppe A 

Kampene i gruppe A blev spillet i Moskva.

Gruppe B 

Kampene i gruppe B blev spillet i Leningrad.

Gruppe C 

Kampene i gruppe C blev spillet i Arkhangelsk.

Placeringsrunde 

Placeringsrunden havde deltagelse af de tre toere og den bedste treer fra den indlendende runde. De fire hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om placeringerne 4-7.

Finalerunde 

Finalerunden havde deltagelse af de tre puljevindere fra den indlendende runde, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om mesterskabet. Kampene blev spillet i Moskva i perioden 20. - 26. januar 1947.

Medaljevindere 

De tre medaljevindende hold bestod af nedenstående spillere.

Flere af medaljevinderne fik senere store karrierer inden for fodbold, f.eks. Spartak Moskvas målmand, Valentin Granatkin, der senere blev formand for Sovjetunionens fodboldforbund og 1. vicepræsident for FIFA, Dynamos Mikhail Jakusjin, der tidligere havde vundet tre sovjetiske mesterskaber i fodbold for Dynamo Moskva, og som senere blev en stor fodboldtræner, der bl.a. i to perioder var landstræner i Sovjetunionen, og CDKA's back Vladimir Nikanorov, der nogle måneder forinden havde vundet det første af sine fem sovjetiske mesterskaber med CDKA Moskvas fodboldhold.

Andre spillere opnåede imponerende trænerkarrierer inden for ishockey. Dynamo Moskvas spillende træner, Arkadij Tjernysjov, blev senere cheftræner for holdet i 27 år (1948-75), og fra 1954 var han endvidere assisterende landstræner. I 1961 blev han forfremmet til sovjetisk landstræner, og i hans arbejde med landsholdet i perioden 1954-72 vandt holdet fire olympiske guldmedaljer og 11 verdensmesterskaber, herunder ni i træk fra 1963 til 1971. Turneringens topscorer, Anatolij Tarasov, skiftede efter sæsonen fra VVS MVO Moskva til CDKA, hvor han i rollen som træner eller assistenttræner i løbet af de næste knap 30 år vandt 17 sovjetiske mesterskaber i ishockey, samtidig med at han i perioderne 1958-60 og 1963-72 ligeledes bestred hvervet som sovjetisk landstræner henholdsvis assisterende landstræner for Arkadij Tjernysjov.

Statistik

Topscorere

Kilder / eksterne henvisninger 
Hockey Archives - Championnat d'URSS 1946/47 
Conway's Russian Hockey Blog - In the Beginning... (Part 1) 
Conway's Russian Hockey Blog - In the Beginning... (Part 2) 
VK - Чемпионат СССР 1946-47 
Чемпионат - Наша история. Часть 1. 1946-1947  
Звезды русского хоккея - I чемпионат СССР 
YouTube - Spartak-CDKA, 25.1.1947

Noter 

1946-47
Ishockey i 1946
Ishockey i 1947